Amélie Ébongué (1993-), une consultante en communication, enseignante, conférencière et auteur française.

 Ernest Ebongué (1962-), un footballeur international camerounais.